Escobedo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Municipio de Escobedo (Coahuila), municipio y pueblo del estado norteño mexicano de Coahuila.
 Escobedo de Camargo, localidad del municipio de Camargo (Cantabria), España.
 Escobedo (Villafufre), localidad del municipio de Villafufre (Cantabria), España.

Personas 
 Arcadio Escobedo (1866-19?), comerciante, hacendado henequenero y político mexicano, nacido y fallecido en Mérida, Yucatán.
 Antonio María Escobedo y Rivero, primer conde del Puente (1798-1871), Alto funcionario español en la Cuba del siglo XIX.
 Bartolomé de Escobedo (1510-1563), compositor español del Renacimiento.
 Carlos Escobedo (n.1975), músico de español, miembro de la banda de metal alternativo Sôber.
 Eberto Escobedo Lazo (n.1919), pintor de Cuba.
 Federico Escobedo Tinoco (1874-1949), traductor, sacerdote, escritor y académico mexicano.
 Fernando Francisco de Escobedo (siglo XVII), general y político español.
 Gregorio Escobedo (1796-1836), militar peruano participante en la independencia del Perú y guerras civiles de los inicios de la República.
 Helen Escobedo (1934-2010), escultora, y realizadora de instalaciones artísticas mexicana.
 José Escobedo y González-Alberú (1892-1945), primer rector de la Universidad de La Laguna, procurador en las Cortes Españolas.
 Josefina Escobedo (1914-1997), actriz mexicana.
 Juan de Escobedo (fl. 1485), arquitecto que tomó el hábito en el Monasterio de El Parral (Segovia), España y reparó el acueducto.
 Juan de Escobedo (1530-1578), secretario del Consejo de Hacienda, y secretario de don Juan de Austria (medio hermano del rey Felipe II).
 Mariano Escobedo (1826-1902), militar mexicano, que luchó durante la Intervención estadounidense en México y la Guerra de Reforma.
 Marisela Escobedo Ortiz (1958-2010), activista social mexicana.
 Paulo César Escobedo (n.1981), músico, cantante, compositor mexicano.
 Rafael Escobedo (1955-1988), condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo.
 Rodrigo de Escobedo (†1493), notario y "escribano de toda la Armanda", acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje de descubrimiento de América, y levantó Acta del mismo, por lo que se le considera el primer notario de América.